Брыль — в словаре Даля (брыли) — окружность, края́ опушки и шляпа с широкими полями. В славянских языках брыл (bryl) — «шапка».

 Брыль — разновидность соломенной шляпы, распространённая в Белоруссии и на Украине, а также и в соседних регионах.
 Брыль () — один из существующих переводов английского названия посёлка Пригорье из книг Толкина о Средиземье.

Известные носители 
 Брыль, Антон Франтишек (род. 1982) — белорусский поэт и переводчик
 Брыль, Константин Иванович (род. 1970) — украинский политик, председатель Запорожской облгосадминистрации (с 2016 года)
 Брыль, Николай Харлампиевич (1921—1982) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Брыль, Ян (1879—1930) — серболужицкий писатель и общественный деятель
 Брыль, Янка (1917—2006) — белорусский советский писатель и переводчик

Вымышленные персонажи 
 Фома Брыль — персонаж фильма «Чародеи», сотрудник НУИНУ

См. также